Leucozonia är ett släkte av snäckor. Leucozonia ingår i familjen Fasciolariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Leucozonia